Daddi ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardo Daddi (um 1295–um 1348), italienischer Renaissance-Maler
 Francesco Daddi (1864–1945), italoamerikanischer Opernsänger (Tenor)